O85 steht für:
 O85, ICD-10-Code für Puerperalfieber, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O85–O92
 O85, FAA-Code für den Benton Field Airport in Redding, Kalifornien, Vereinigte Staaten

O85